Michael Ehlers (* 8. März 1972 in Preetz) ist ein deutscher Rhetoriktrainer, Autor und Profisprecher. Unter dem Pseudonym Hein Hansen tritt er in der Rolle eines Fischverkäufers als Motivationstrainer auf.

Leben 
Michael Ehlers ist geschäftsführender Gesellschafter der Institut Michael Ehlers GmbH in Bamberg und trainiert neben Führungskräften auch Personen des öffentlichen Lebens, darunter Manager, Sportler und Politiker. Ehlers hat u. a. für die Bild-Zeitung und WDR die großen TV-Duelle in der Politik analysiert und ist als Experte regelmäßig für verschiedene Sender und Printmedien tätig.

Ehlers ist Direktor des „Center for Rhetoric“ am SGMI Management Institut St. Gallen, Dozent des Management Programm St. Gallen SMP und für den Verband Die Familienunternehmer e.V. tätig. Mit Ex-TV-Löwe Jochen Schweizer betreibt er ein Virtual Reality Rhetorik Training in dem Schweizer und Ehlers als komplett digitale Avatare als Lehrkräfte auftreten. Er war von 2017 bis 2021 Präsident des „Club 55 - European Community of Experts in Marketing & Sales“ mit Sitz in Genf.

Publikationen 
 Michael Ehlers: Kommunikationsrevolution Social Media. books4success, Kulmbach 2013, ISBN 978-3-86470-089-7.
 Hein Hansen: Der Fisch stinkt vom Kopf, books4success. Kulmbach 2014, ISBN 978-3-86470-134-4.
 Michael Ehlers: Herzlich Willkommen im Datengefängnis: Wie wir zukünftig leben, lieben und einkaufen werden. Plassen Verlag, Kulmbach 2016 ISBN 978-3-86470-355-3.
 Michael Ehlers, Guglielmo Imbimbo (Hrsg.): Sales Code 55: Die Erfolgsgeheimnisse von Europas Verkäufer-Elite. books4success, Kulmbach 2016 ISBN 3-86470-356-5.
 Hein Hansen: Wenn die erst wüssten, was ich denke: Die 100 besten Sprüche des Philosophen unter den Fischverkäufern. books4success, Kulmbach 2018. ISBN 3-86470-571-1.
 Michael Ehlers: Rhetorik. Die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter. books4success, Kulmbach 2018 ISBN 978-3-86470-569-4.
Michael Ehlers: Nie wieder sprachlos!: Mit den richtigen Worten besser durchs Leben. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2019. ISBN 978-3-579-02394-6 (Buch)
Michael Ehlers: Social Audio - Willkommen am digitalen Lagerfeuer. books4success, Kulmbach 2021 ISBN  978-3864708862.

CD/DVD 
 Kommunikationsrevolution Social Media. Institut Michael Ehlers – Verlag, Bamberg 2013, ISBN 978-3-941515-02-4 (Hörbuch)
 Hein Hansen: Der Fisch stinkt vom Kopf. Institut Michael Ehlers – Verlag, Bamberg 2014, ISBN 978-3-941515-03-1 (Hörbuch)
 Mit Alex Wunschel: Social Media Praxis – Die Kommunikationsrevolution und ihre Chancen. Institut Michael Ehlers – Verlag, Bamberg 2012, ISBN 978-3-941515-07-9 (DVD)
Michael Ehlers: Herzlich Willkommen im Datengefängnis: Wie wir zukünftig leben, lieben und einkaufen. Audible Studios 2017, ISBN 9783864703553
 Michael Ehlers: Rhetorik. Die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter. books4success, Kulmbach 2018, ISBN 978-3-86470-583-0 (Hörbuch)
 Michael Ehlers: Nie wieder sprachlos!: Mit den richtigen Worten besser durchs Leben. Lagato-Verlag 2019, ISBN 978-3-95567-976-7. (Hörbuch), (CD)

Weblinks 
 
 Website von Michael Ehlers
Website Virtual Reality Trainings mit Jochen Schweizer und Michael Ehlers

Einzelnachweise 

Autor
Redner
Rhetoriker
Motivationstrainer
Deutscher
Geboren 1972
Mann